Осмех () је амерички хорор филм из 2022. године, у режији и по сценарију Паркера Фина, по његовом кратком филму Лора није спавала из 2020. године. Соси Бејкон глуми терапеуткињу која, након што је била сведок бизарног самоубиства пацијента, пролази кроз узнемирујућа и застрашујућа искуства, што је наводи да верује да је оно што доживљава натприродно. Остале улоге глуме: Џеси Ашер, Кајл Голнер, Кејтлин Стејси, Кал Пен и Роб Морган.

Дугометражна адаптација Финовог краткометражног филма најављена је у јуну 2020. године, а у октобру 2021. најављена је и глумачка постава. Снимање је почело истог месеца у Њу Џерзију. Првобитно планиран за стримовање преко платформе -{Paramount+}-, студио је ипак одлучио да га прикаже у биоскопима. Премијерно је приказан 22. септембра 2022. године у Остину, док је 30. септембра пуштен у бископе у САД, односно 29. септембра у Србији.

Добио је углавном позитивне рецензије критичара, који су похвалили џамп-скер, продукцију и глуму Бејконове, док су неки приметили сличности са другим хорор филмовима као што су То долази (2014) и Круг (2002). Остварио је комерцијални успех, зарадивши 216 милиона долара наспрам буџета од 17 милиона долара.

Радња 
Након што је била сведок бизарног, трауматичног догађаја у који је био умешан и један пацијент, докторка Роуз Котер почиње да осећа застрашујуће појаве које не може да објасни. Док незамисливи ужас полако обузима њен живот, Роуз мора да се суочи са својом проблематичном прошлошћу, како би преживела и побегла од своје застрашујуће, нове стварности.

Улоге 

|-
| Соси Бејкон || др Роуз Котер
|-
| Кајл Голнер || Џоел
|-
| Кејтлин Стејси || Лора Вивер
|-
| Џеси Ашер || Тревор
|-
| Роб Морган || Роберт Толи
|-
| Кал Пен || др Морган Десај
|-
| Робин Вајгерт || др Мадлин Нортскот
|-
| Џуди Рејес || Викторија Муњоз
|-
| Џилијан Зинсер || Холи
|-
| Дора Кис || мама
|-
| Кевин Кепи || мама из кошмара
|-
| Ник Арапоглу || Грег
|-
| Сара Капнер || Стефани
|-
| Џек Соше || Карл Ренкен
|}

Референце

Спољашње везе 
 
 

Филмови 2022.
Филмови на енглеском језику
Амерички филмови
Амерички хорор филмови
Филмови студија Paramount Pictures
Филмови Taramount Film-а
Хорор филмови 2020-их